Ел Сендеро има више значења:

 Ел Сендеро (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сендеро (Сан Педро Гарза Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сендеро (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику